Kleine Morde ist der Titel folgender Filme:

 Kleine Morde, Alternativtitel von Kleine Mörder (Little Murders), amerikanischer Spielfilm von Alan Arkin aus dem Jahr 1971
 Kleine Morde (2012), deutscher Spielfilm von Adnan G. Köse aus dem Jahr 2012
 Agatha Christie: Kleine Morde, frz. Krimi-TV-Reihe ab 2009